Mount Majestic kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Majestic (berg i Australien), Victoria, Cardinia,

USA 

 Mount Majestic (berg i USA), Utah, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar